Douglass (Kansas)
Douglass Hills

Desambiguações de antropônimos